Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Shanghai du 8 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Nicole Pratt, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liezel Huber et Lenka Němečková.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Chine
Sport en Chine en 2001
Tennis en octobre 2001
Compétition de tennis à Shanghai